Amerikai Egyesült Államok
Bellaire (Arkansas)
Bellaire (Michigan)
Bellaire (Minnesota)
Bellaire (Ohio)
Bellaire Gardens (Ohio)
Bellaire (Pennsylvania)
Bellaire (Queens, New York)
Bellaire (Texas)